Francisco de Castro (acadêmico), acadêmico brasileiro
D. Francisco de Castro (capitão), nobre português
D. Francisco de Castro, inquisidor-geral, bispo da Guarda e inquisidor-geral de Portugal
Francisco de Castro Araújo, médico brasileiro
Francisco de Castro Matoso Corte-Real, magistrado e político português
Francisco de Castro Morais, administrador português, governador da capitania do Rio de Janeiro
Francisco de Castro Pires Júnior, político brasileiro
Francisco Castro Rodrigues, arquitecto português
Francisco Fernando Castro Gamboa, futebolista chileno

Desambiguações de antropônimos